Cairns steht für:

 Cairns, Stadt in Queensland, Australien
Geografisches:
 Cairns Cove, Bucht Südgeorgiens im Südatlantik
 Cairns-Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Cairns Hill, Irland
 Cairns Shoal, Untiefe vor Südgeorgien im Südatlantik

Cairns ist der Familienname folgender Personen:
 Alun Cairns (* 1970), britischer Politiker (Conservative Party), Mitglied des House of Commons
 Andrew Cairns (* 1968), englischer Snookerspieler
 Brian Cairns (1940–1993), walisischer Dartspieler
 Chris Cairns (* 1970), neuseeländischer Cricketspieler 
 Christopher Cairns (* 1957), australischer Segler
 David Cairns, 5. Earl Cairns (1909–1989), britischer Konteradmiral
 David Cairns (1966–2011), britischer Politiker
 Don Cairns (* 1955), kanadischer Eishockeyspieler
 Douglas Cairns (* 1961), britischer Gräzist
 Eric Cairns (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär
 Francis Cairns (20.–21. Jh.), britischer Klassischer Philologe
 Gerda Cairns (* um 1945), belgische Badmintonspielerin
 Graham Cairns-Smith (1931–2016), schottischer Chemiker und Molekularbiologe
 Hugh Cairns, 1. Earl Cairns (1819–1885), irisch-britischer Staatsmann
 Jim Cairns (eigentlich James Ford Cairns; 1914–2003), australischer Politiker

 Kirstin Cairns (* 1963), britische Skirennfahrerin
 Krysty Wilson-Cairns (* 1987), britische Drehbuchautorin 
 Leah Cairns (* 1974), kanadische Schauspielerin
 Mark Cairns (* 1967), englischer Squashspieler
 Mike Cairns (* 1942), kanadischer Hammerwerfer
 Mitch Cairns (* 1984), australischer Maler
 Simon Cairns, 6. Earl Cairns (* 1939), britischer Politiker
 Stephen D. Cairns (* 1949), US-amerikanischer Meeresbiologe
 Theodore L. Cairns (1914–1994), US-amerikanischer Chemiker
 Tom Cairns (* 1952), irischer Regisseur, Szenenbildner und Drehbuchautor
 William Cairns (William Wellington Cairns; 1828–1888), britischer Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Cairn
 Cairns von Camster, Megalithanlage in Caithness, Highlands, Schottland
 Cairns von Cnoc Freiceadain, Megalithanlage im Distrikt Caithness, Highlands, Schottland
 Cairns-Gruppe, Interessengruppe von agrarexportierenden Ländern